Niemcy:
 Dortmund-Derne – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Derne – przystanek kolejowy w Dortmundzie

Zobacz też:
 Derne